Comitatul Iron, conform originalului din limba engleză, Iron County, reprezintă numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Iron, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Iron, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Iron, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Iron, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Iron (dezambiguizare)
 Iran (dezambiguizare)
 Uranus (dezambiguizare)
respectiv
 Toate comitatele din Statele Unite ale Americii
 Formatele tuturor comitatelor din Statele Unite ale Americii